Михаи́л Андро́нов:
 Андронов, Михаил Васильевич (род. 1966) — советский и российский футболист и игрок в мини-футбол.
 Андронов, Михаил Владимирович (1922—2006; настоящая фамилия Михалков) — советский и российский писатель, поэт, публицист, брат Сергея Михалкова.
 Андронов, Михаил Сергеевич (1931—2009) — советский востоковед, дравидолог.